Екатерина Сергеевна Зарудная-Ковас (Кавос) (1861—1917) — русская художница и график.

Биография 
Родилась 27 июня 1861 года (по другим данным — в 1862 году).

Обучалась в Петербургской Академии художеств (1881—1887), где её преподавателем был П. П. Чистяков. Учебу совмещала с поездками в Париж, где брала уроки у К. Дюрана и в академии Жульена. За время обучения получила две серебряные медали. В 1887 году окончила Академию в звании неклассного художника.

Е. С. Зарудная-Кавос организовывала сатирические и детские журналы и сотрудничала во многих из них. В 1905 году совместно с А. М. Языковой открыла в Петербурге школу живописи, где преподавали такие художники, как Б. М. Кустодиев и Е. Е. Лансере. При её мастерской в Петербурге действовала воскресная школа рисования для рабочих. Любила отдыхать и работать на собственной даче в Куоккала, куда в 1906 году к ней приезжала нелегально Роза Люксембург.

Екатерина Сергеевна была экспонентом Товарищества передвижных художественных выставок.

Умерла 29 ноября 1917 года.

Сохранились многие документы, относящиеся к Е. С. Зарудной-Кавос.

Труды 
Среди исполненных Зарудной-Ковас портретов — известнейшие деятели русской культуры: историк К. Н. Бестужев-Рюмин, сенатор В. А. Арцимович, публицист и философ В. С. Соловьёв, писатель В. В. Водовозов, художники Н. А. Ярошенко и И. Е. Репин, юрист и писатель А. Ф. Кони, артисты П. В. Самойлов, В. Ф. Комиссаржевская, П. А. Корсаков, М. Н. Германова, композитор и дирижер М. М. Ипполитов-Иванов, писатели Н. А. Добролюбов и А. М. Горький. Помимо этих работ у неё были жанровые картины, многочисленные акварельные работы, рисунки и зарисовки, офорты.

Примечания

Ссылки 
 Зарудная-Кавос Екатерина Сергеевна 
 Зарудная-Кавос Екатерина Сергеевна 

Художницы России XIX века
Художницы Российской империи XX века
Передвижники